William Sampson kan syfta på bland andra:
 William Sampson  (1590?–1636?), engelsk dramatiker
 William T. Sampson (1840–1902), amerikansk amiral
 Will Sampson (1933–1987), amerikansk skådespelare